Werner Schulz (* 28. August 1949) ist ein deutscher Lehrer und Politiker (CSU).

Leben und Beruf 
Schulz wuchs in Hirschau auf. Er besuchte das Gregor-Mendel-Gymnasium in Amberg. Seine Frau Theresia ist Tochter von Betty Bösl und Willi Bösl. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor. 

Nach seinen beiden Lehramtsprüfungen in den Jahren 1974 und 1977 trat er in den Schuldienst ein. Von 1980 bis 1988 war er Schulleiter in der Grundschule in Ehenfeld, anschließend von 1988 bis 1990 Konrektur der Grund- und Mittelschule in Schnaittenbach. Von 1990 bis 1992 war er Rektor der Grund- und Mittelschule Königstein und schließlich von 1992 bis 2015 Rektor der Grund- und Mittelschule in Freudenberg. Während seiner Zeit als Rektor der Grund- und Mittelschule Freudenberg war er Verbundkoordinator des Mittelschulverbundes "Unteres Vilstal", der die Schulen in Ensdorf, Freudenberg und Kümmersbruck umfasste.

Von 1979 bis 1991 war Schulz Praktikumslehrer für die Universität Regensburg. In dieser Zeit betreute er 120 Lehramtsstudentinnen und -studenten.

Politik

In Hirschau 
Von 1969 bis 1973 war Schulz stellvertretender Ortsvorsitzender der Jungen Union in Hirschau, im Jahre 1972 trat er der CSU bei. Von 1979 bis 1993 war er Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes in Hirschau, anschließend noch bis 1994 stellvertretender Ortsvorsitzender. Von 1984 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat im Jahr 2008 war Schulz Sprecher der CSU-Fraktion im Hirschauer Stadtrat.

Im Landkreis Amberg-Sulzbach 
Bereits seit 1981 war Schulz Mitglied der Vorstandschaft des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach, bevor er im Jahr 1987 zu einem der stellvertretenden Vorsitzenden und im Jahr 1993  zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt wurde. Dieses Amt füllte er bis 2001 aus. In seine Amtszeit fiel die Gründung der Kreisverbände der Senioren-Union und der Mittelstands-Union, sowie die Wiedergründung des CSU-Ortsverbandes Birgland.

Von 1990 bis 2002 gehörte er zwei Wahlperioden lang dem Kreistag im Landkreis Amberg-Sulzbach an, in der zweiten Wahlperiode war er stellvertretender Landrat (1996 bis 2002).

Überregionales Engagement 
Von 1993 bis 2001 war Schulz Mitglied der Vorstandschaft des CSU-Bezirksverbandes Oberpfalz. Von 1998 bis 2002 war Schulz stellvertretender Bezirksvorsitzender der Kommunalpolitischen Vereinigung. Bei der Landtagswahl in Bayern 1994 kandidierte er als Listenkandidat, ebenfalls 1994 war er Wahlmann bei der Wahl des deutschen Bundespräsidenten.

Engagement nach der Wiedervereinigung in Sachsen 
Nach der Wiedervereinigung setzte sich Schulz entgegen dem Willen der CSU-Führung für die Schaffung von CSU-Strukturen in Sachsen, vorwiegend im Vogtland, ein. Er war für die Gründung einer Reihe von CSU-Verbänden bis hin zum CSU-Regionalverband Vogtland verantwortlich und war Mitbegründer des am 10. Juli 1990 gegründeten CSU-Landesverbandes Sachsen. Von 1990 bis 1994 war er beratendes Mitglied des dortigen Landesvorstandes. Als Folge aus seinem Engagement wurde er noch über das Jahr 2000 als Redner nach Sachsen eingeladen. So hielt er am 3. Oktober 2003 die Festrede zum Tag der Deutschen Einheit in Zwota. Aus Schulz Engagement entstand auch die Partnerschaft des Musikzugs Hirschau mit der Gemeinde Zwota.

Wirken 
Seit 1980 fungiert er als Lokalberichterstatter für die Amberger Zeitung, die Mittelbayerische Zeitung sowie für Pottpourri, einer im Zwei-Monats-Rhythmus erscheinenden Beilage aus dem Hause Oberpfalz Medien. Dabei unterstützt er mehr als 90 Organisationen bei der Öffentlichkeitsarbeit.

Von 1984 bis 1992 war Schulz Schöffe am Landgericht Amberg. 

Seit 2006 ist er Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation Africa Luz Deutschland.

TuS Hirschau 
Während und nach seiner Zeit als aktiver Fußballer, in denen Schulz zwischen 1958 und 1974 ca. 350 Spiele für den TuS Hirschau absolvierte, war er von 1965 bis 1969 Betreuer der C-Jugend und von 1969 bis 1979 Jugendleiter der Abteilung Fußball. Für die Abteilung Schwimmen des TuS Hirschau ist er seit 1983 als Vorstandsmitglied in der Funktion des Schriftführers tätig.

Förderkreis Altenhilfe 
Am 3. November 1984 lud Schulz zur Gründung des Förderkreises Altenhilfe, seit 2005 dient er ihr als Vorsitzender. Ziel dieser Vereinigung war die Schaffung eines Alten- und Pflegeheimes in Hirschau. Bei der Einweihung des 20 Pflegeplätze umfassenden an das Krankenhaus angebauten Heimes im Jahr 1991 konnte man eine 450 000 DM-Spende an den damaligen Bürgermeister Helmut Rösch übergeben. 300.000 DM davon stammten vom stellv. Förderkreisvorsitzenden Klaus Conrad, die anderen 150.000 DM aus Aktionserlösen bzw. Mitgliedsbeiträgen.

Auszeichnungen 
 2003: Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des CSU-Kreisverbandes Amberg-Sulzbach
 2007: Bundesverdienstkreuz am Bande
 2013: Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des CSU-Ortsverbandes Hirschau
 2018: Verdienstmedaille in Gold der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände

Einzelnachweise 

Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande
Deutscher
Person (Hirschau)
CSU-Mitglied
Lehrer
Kommunalpolitiker (Bayern)
Geboren 1949
Mann